Брезик може да се односи на:

 Брезик, брезова шума

или

 Брезик (Прњавор), насеље у општини Прњавор, Република Српска, БиХ
 Брезик (Вукосавље), насеље у општини Вукосавље, Република Српска, БиХ
 Брезик (Брчко), насеље у општини Брчко, Дистрикт Брчко, БиХ
 Брезик (Калесија), насеље у општини Калесија, Федерација БиХ
 Брезик (Сребреник), насеље у општини Сребреник, Федерација БиХ
 Брезик (Госпић), насеље у граду Госпићу, Лика, Република Хрватска
 Брезик (Нова Буковица), насеље у општини Нова Буковица, Република Хрватска
 Брезик (Вареш), насеље у општини Вареш, Федерација БиХ

Види још 
 Бреза (вишезначна одредница)
 Брезе (вишезначна одредница)
 Брезине (вишезначна одредница)
 Брезици (вишезначна одредница)
 Брезичани (вишезначна одредница)
 Брезна (вишезначна одредница)
 Брезник (вишезначна одредница)
 Брезница (вишезначна одредница)
 Брезно (вишезначна одредница)
 Брезова (вишезначна одредница)
 Брезовац (вишезначна одредница)
 Брезово (вишезначна одредница)
 Брезовица (вишезначна одредница)
 Брезовице (вишезначна одредница)